Шешонк — мужское имя древнеегипетского происхождения. Известные носители:
 Шешонк Старый — дед фараона Шешонка I
 Шешонк I — египетский фараон (946/943—922 годы до н. э.)
 Шешонк — жрец в храме Амона в Фивах (924—894 годы до н. э.)
 Шешонк I — верховный жрец Пта (ок. 920—895 годы до н. э.)
 Шешонк II — египетский фараон (890—889 годы до н. э. или 887—885 годы до н. э.)
 Тутхеперра Шешонк — египетский фараон (880-е годы до н. э.)
 Шешонк II — верховный жрец Пта (ок. 870—851 годы до н. э.)
 Шешонк III — египетский фараон (837—798 годы до н. э.)
 Шешонк IV — египетский фараон (798—785 годы до н. э.)
 Шешонк V — египетский фараон (до, примерно, 740 года до н. э.)
 Шешонк VI — египетский фараон (вторая половина VIII века до н. э.)